Цей список видів джмелів є дійсним станом на 2008 рік. Для зручності, види згруповані у підроди.

Alpigenobombus 
 Bombus angustus
 Bombus breviceps
 Bombus genalis
 Bombus grahami
 Bombus kashmirensis
 Bombus nobilis
 Bombus wurflenii

Alpinobombus 
 Bombus alpinus
 Bombus balteatus
 Bombus hyperboreus
 Bombus neoboreus
 Bombus polaris

Bombias 
 Bombus auricomus
 Bombus confusus
 Bombus nevadensis

Bombus sensu stricto 
 Bombus affinis
 Bombus cryptarum
 Bombus franklini (вкрай рідкісний або, можливо, вимерлий)
 Bombus hypocrita
 Bombus ignitus
 Bombus jacobsoni
 Bombus lantschouensis
 Bombus longipennis
 Bombus lucorum
 Bombus magnus
 Bombus minshanicus
 Bombus occidentalis
 Bombus patagiatus
 Bombus sporadicus
 Джміль земляний (Bombus terrestris)
 Bombus terricola
 Bombus tunicatus

Cullumanobombus 
 Bombus baeri
 Bombus brachycephalus
 Bombus coccineus
 Bombus crotchii
 Bombus cullumanus
 Bombus ecuadorius
 Bombus fraternus
 Bombus funebris
 Bombus griseocollis
 Bombus handlirschi
 Bombus haueri
 Bombus hortulanus
 Bombus macgregori
 Bombus melaleucus
 Bombus morrisoni
 Bombus robustus
 Bombus rohweri
 Bombus rubicundus
 Bombus rufocinctus
 Bombus semenoviellus
 Bombus tucumanus
 Bombus unicus
 Bombus vogti

Kallobombus 
 Джміль мінливий (Bombus soroeensis)

Megabombus 
 Bombus argillaceus
 Bombus bicoloratus
 Bombus consobrinus
 Bombus czerskii
 Bombus diversus
 Bombus gerstaeckeri
 Bombus hortorum
 Bombus irisanensis
 Bombus koreanus
 Bombus longipes
 Bombus melanopoda (вкрай рідкісний або, можливо, вимерлий)
 Bombus portchinsky
 Bombus religiosus
 Bombus ruderatus
 Bombus saltuarius
 Bombus securus
 Bombus senex
 Bombus supremus
 Bombus sushkini
 Bombus tichenkoi
 Bombus trifasciatus
 Bombus ussurensis

Melanobombus 
 Bombus eximius
 Bombus festivus
 Bombus formosellus
 Bombus friseanus
 Bombus incertus
 Bombus keriensis
 Bombus ladakhensis
 Bombus lapidarius
 Bombus miniatus
 Bombus pyrosoma
 Bombus richardsiellus
 Bombus rufipes
 Bombus rufofasciatus
 Bombus semenovianus
 Bombus sichelii
 Bombus simillimus
 Bombus tanguticus

Mendacibombus 
 Bombus avinoviellus
 Bombus convexus
 Bombus handlirschianus
 Bombus himalayanus
 Bombus makarjini
 Bombus margreiteri
 Bombus marussinus
 Bombus mendax
 Bombus superbus
 Bombus turkestanicus
 Bombus waltoni

Orientalibombus 
 Bombus braccatus
 Bombus funerarius
 Bombus haemorrhoidalis

Psithyrus 
 Bombus ashtoni
 Bombus barbutellus
 Bombus bellardii
 Bombus bohemicus
 Bombus branickii
 Bombus campestris
 Bombus chinensis
 Bombus citrinus
 Bombus coreanus
 Bombus cornutus
 Bombus expolitus
 Bombus ferganicus
 Bombus fernaldae
 Bombus flavidus
 Bombus insularis
 Bombus maxillosus
 Bombus monozonus
 Bombus morawitzianus
 Bombus norvegicus
 Bombus novus
 Bombus perezi
 Bombus quadricolor
 Bombus rupestris
 Bombus skorikovi
 Bombus suckleyi
 Bombus sylvestris
 Bombus tibetanus
 Bombus turneri
 Bombus variabilis
 Bombus vestalis

Pyrobombus 
 Bombus abnormis
 Bombus ardens
 Bombus avanus
 Bombus beaticola
 Bombus bifarius
 Bombus bimaculatus
 Bombus biroi
 Bombus brodmannicus
 Bombus caliginosus
 Bombus centralis
 Bombus cingulatus
 Bombus cockerelli
 Bombus ephippiatus
 Bombus flavescens
 Bombus flavifrons
 Bombus frigidus
 Bombus haematurus
 Bombus huntii
 Bombus hypnorum
 Bombus impatiens
 Bombus infirmus
 Bombus infrequens
 Bombus jonellus
 Bombus kotzschi
 Bombus lapponicus
 Bombus sylvicola
 Bombus lemniscatus
 Bombus lepidus
 Bombus luteipes
 Bombus melanopygus
 Bombus mirus
 Bombus mixtus
 Bombus modestus
 Bombus monticola
 Bombus oceanicus
 Bombus parthenius
 Bombus perplexus
 Bombus picipes
 Bombus pratorum
 Bombus pressus
 Bombus pyrenaeus
 Bombus rotundiceps
 Bombus sandersoni
 Bombus sitkensis
 Bombus sonani
 Bombus subtypicus
 Bombus ternarius
 Bombus vagans
 Bombus vandykei
 Bombus vosnesenskii
 Bombus wilmattae

Sibiricobombus 
 Bombus asiaticus
 Bombus morawitzi
 Bombus niveatus
 Bombus oberti
 Bombus obtusus
 Bombus sibiricus
 Bombus sulfureus

Subterraneobombus 
 Bombus amurensis
 Bombus appositus
 Bombus borealis
 Bombus distinguendus
 Bombus fedtschenkoi
 Bombus fragrans
 Bombus melanurus
 Bombus mongolensis
 Bombus personatus
 Bombus subterraneus - Підземний джміль

Thoracobombus 

 Bombus anachoreta
 Bombus armeniacus
 Bombus atratus
 Bombus atripes
 Bombus bellicosus
 Bombus brasiliensis
 Bombus brevivillus
 Bombus dahlbomii
 Bombus deuteronymus
 Bombus digressus
 Bombus diligens
 Bombus excellens
 Bombus exil
 Bombus fervidus
 Bombus fervidus californicus
 Bombus filchnerae
 Bombus hedini
 Bombus honshuensis
 Bombus humilis
 Bombus imitator
 Bombus impetuosus
 Bombus inexspectatus
 Bombus laesus
 Bombus medius
 Bombus mesomelas
 Bombus mexicanus
 Bombus mlokosievitzii
 Bombus morio
 Bombus mucidus
 Bombus muscorum
 Bombus opifex
 Bombus opulentus
 Bombus pascuorum
 Bombus pensylvanicus
 Bombus pensylvanicus sonorus
 Bombus persicus
 Джміль яскравий (Bombus pomorum)
 Bombus pseudobaicalensis
 Bombus pullatus
 Bombus remotus
 Bombus rubriventris (можливо вимерлий)
 Bombus ruderarius
 Bombus schrencki
 Bombus steindachneri
 Bombus sylvarum
 Bombus transversalis
 Bombus tricornis
 Bombus trinominatus
 Bombus velox
 Bombus veteranus
 Bombus weisi
 Bombus zonatus

Примітки 

Джміль
Списки видів комах
Джміль